De International Darts Open 2018 was de twaalfde van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2018. Het toernooi werd gehouden van 14 tot en met 16 september in de SACHSENarena, Riesa, Duitsland.

Het toernooi werd gewonnen door Gerwyn Price. Hij versloeg in de finale Simon Whitlock met 8-3.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg ook dit jaar £135,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 30 augustus 2018. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 3 september in Barnsley, acht naar de West/South European Qualifier van 13 september, vier naar de Host Nation Qualifier eveneens daags voor het toernooi, één naar de winnaar van de Nordic & Baltic Qualifier van 10 augustus (2018-12) en een van de East European Qualifier van 26 augustus (2018-12).

Maar liefst vier geplaatste spelers ontbraken. Dat waren Michael van Gerwen (1), Michael Smith (3), Rob Cross (6) en James Wade (8). De top 16 werd dus aangevuld met de nummers 17 tot en met 20 van de Order of Merit op 30 augustus.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2018
PDC Pro Tour
Sportevenement in Saksen